Plaatsen in de Verenigde Staten:
Porter (Indiana)
Porter (Minnesota)
Porter (Oklahoma)
Malone-Porter, Washington

Overige:
Porter (bier), een type bier
Porterklasse, een torpedobootjagerklasse
USS Porter, een Amerikaans marineschip

Personen
Cole Porter, een Amerikaanse componist en liedjesschrijver
Edwin S. Porter, een Amerikaanse filmpionier
George Porter, een Britse chemicus en Nobelprijswinnaar
Harry Porter, een Amerikaanse atleet
Mark Porter, een Australische autocoureur
Michael Porter, een Amerikaanse professor
Rodney Porter, een Engels biochemicus en Nobelprijswinnaar
Scott Porter, een Amerikaanse acteur
Willy Porter, een Amerikaanse folk-muzikant 
Gregory Porter, een Amerikaanse jazzzanger